Sie und die Drei – film del 1922 diretto da Ewald André Dupont
Sie und die Drei – film del 1935 diretto da Victor Janson